Синтра — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Синтра — город в Португалии.

Персоналии 
 Синтра, Луиш Филипе Линдлей (1925—1991) — португальский филолог-романист.
 Синтра, Луиш Мигел (род. 1949) — португальский актёр, режиссёр.